Henry Jermyn peut se référer à :

 Henry Jermyn (v. 1605-1684),  de St Albans, courtisan anglais, oncle du suivant ;
 Henry Jermyn (v. 1636-1708),  Dover, puis  Jermyn, courtisan et officier militaire anglais.